Maltezii (, ) sunt un grup etnic nativ insulei Malta vorbitori ai limbii malteze. Gozitanii, are sunt nativi insulei Gozo sunt de asemenea considerați a fi maltezi.

Referințe

Maltezi
Popoare semite
Cultura Maltei